Paul Girardet ist der Name folgender Personen:

*Paul Girardet (Kupferstecher) (1821–1893), schweizerisch-französischer Kupferstecher
 Paul Girardet (Verleger, 1878) (1878–1970), deutscher Verleger
 Paul Girardet (Verleger, 1938) (* 1938), deutscher Verleger und Verbandsfunktionär 
 Paul Armand Girardet (1859–1915), französischer Maler und Holzschneider